Une espèce fossile (ou plus généralement un taxon fossile), est une espèce (ou un taxon), animale ou végétale, qui n'existe plus et que l'on ne connaît que par ses restes ou ses traces fossilisés.

Quand l'espèce (ou le taxon) a vécu pendant la Préhistoire on parle plus précisément d'espèce (ou taxon) préhistorique.

Quand l'espèce (ou le taxon) a vécu pendant la période historique on ne parle pas d'espèce (ou taxon) fossile mais d'espèce (ou taxon) disparue.

Voir aussi 
 Plante fossile, Animal fossile, Homme préhistorique
 Espèce disparue
 Taxon actuel, Taxon fossile

Taxon fossile